Los escincomorfos (Scincomorpha) son un suborden de saurópsidos (reptiles) diápsidos que incluye los lagartos del viejo mundo y eslizones.

Características 

Animales escamosos, pleurodónticos, con los parietales fundidos y lengua simple, con la cabeza no delimitada claramente del cuerpo y con el cuerpo delgado, con frecuente tendencia a la reducción de extremidades.

Familias 
Hoy en día este término tiene un significado mucho más estricto y se reconocen las siguientes:
 Acontidae Gray, 1845 (ex Scincidae Acontinae)
 Ateuchosauridae Hedges, 2014 (ex Scincidae Lygosominae)
 Cordylidae Mertens, 1937
 Egerniidae Welch, 1982 (ex Scincidae Lygosominae)
 Eugongylidae Welch, 1982 (ex Scincidae Lygosominae)
 Gerrhosauridae Fitzinger, 1843
 Lygosomidae Mittleman, 1952 (ex Scincidae Lygosominae)
 Mabuyidae Mittleman, 1952 (ex Scincidae Lygosominae)
 Ristellidae Hedges, 2014 (ex Scincidae Lygosominae)
 Scincidae Gray, 1825 (ex Scincidae Scincinae)
 Sphenomorphidae Welch, 1982 (ex Scincidae Lygosominae)
 Xantusiidae Baird, 1858

Referencias

Enlaces externos